Плей-оф Кубка Стенлі 2013 — стартував після регулярного чемпіонату 30 квітня 2013 та фінішував 24 червня 2013.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
 Піттсбург Пінгвінс, чемпіон Атлантичного дивізіону і Східної конференції – 72 очка
 Монреаль Канадієнс, чемпіон Північно-Східного дивізіону – 63 очка
 Вашингтон Кепіталс, чемпіон Південно-Східного дивізіону – 57 очок
 Бостон Брюїнс – 62 очка
 Торонто Мейпл Ліфс – 57 очок
 Нью-Йорк Рейнджерс – 56 очок
 Оттава Сенаторс – 56 очок
 Нью-Йорк Айлендерс – 55 очок

Західна конференція 
 Чикаго Блекгокс, чемпіон регулярного сезону, Центрального дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 77 очок
 Анагайм Дакс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 66 очок
 Ванкувер Канакс, чемпіон Північно-Західного дивізіону – 59 очок
 Сент-Луїс Блюз – 60 очок
 Лос-Анджелес Кінгс – 59 очок
 Сан-Хосе Шаркс – 57 очок
 Детройт Ред Вінгз – 56 очок
 Міннесота Вайлд – 55 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі 

І = матчі; В = перемоги; П = поразки; КД = кидки по воротах; ГП = голів пропущено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди)

Посилання 
 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Сезон 2012/13 

Сезон НХЛ 2012—2013